Stilbia concolor är en fjärilsart som beskrevs av Johannes Karl Max Röber 1919. Stilbia concolor ingår i släktet Stilbia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
concolor